Lynna Irby (Estados Unidos, 6 de diciembre de 1998) es una atleta estadounidense especializada en la prueba de 400 m, en la que consiguió ser subcampeona mundial juvenil en 2015.

Carrera deportiva

En el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo de 2015 ganó la medalla de plata en los 400 metros, con un tiempo de 51.79 segundos, tras la bareiní Salwa Eid Naser y por delante de la británica Catherine Reid.

Referencias

Enlaces externos 
 

Atletas de Estados Unidos